„Manuel Medina” se poate referi la:
Manuel Medina, ciclist venezuelean
Manuel Medina,  boxer mexican
Manuel Medina,  politician spaniol